Ez a lap a Bosszúállók újra együtt epizódjait mutatja be.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad: Ultron Revolution

4. évad: Secret Wars

5. évad: Black Panther Quest

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái